За́хідна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Західна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Західна вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Західна вулиця — вулиця у місті Жмеринка.
 Західна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Західна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Західна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Західна вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Західна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Західна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Західна вулиця — вулиця в місті Харків.
 У місті Херсон:
 1-а Західна вулиця;
 2-а Західна вулиця;
 3-я Західна вулиця;
 4-а Західна вулиця;
 5-а Західна вулиця;
 6-а Західна вулиця;
 7-а Західна вулиця;
 8-а Західна вулиця;
 9-а Західна вулиця;
 10-а Західна вулиця.

Вулиці